

Letteratura 
 Storia di una capinera – romanzo di Giovanni Verga (1871)

Cinema 
 La storia di una capinera – film diretto da Giuseppe Sterni (1917)
 La storia di una capinera – film diretto da Gennaro Righelli (1943)
 Storia di una capinera – film diretto da Franco Zeffirelli (1993)